Kasualitetsprincipen kan syfta på:

 Kasualitet, tillfällig händelse
 Felstavning av kausalitetsprincipen, den princip som syftar på att allt som händer har en orsak

Se även
Kasus
Kasuistik